VD – projekt budowlany w Hongkongu
 VD – amerykański zespół muzyczny
 VD – kanton Vaud w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)